Kukle může být:
 Kukle – obec v okrese Svitavy
 Kukle (Tálín) – vesnice, část obce Tálín v okrese Písek
 Kukle (národní přírodní památka) – národní přírodní památka v okrese Břeclav